

Persone

Baranek
Miroslav Baranek (1973) – ex calciatore ceco

Baránek
Jan Baránek (1993) – ex calciatore ceco
Kamil Baránek (1983) – pallavolista ceco
Vít Baránek (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco